Škrljevo je lahko:
 Škrljevo, Hrvaška
 Škrljevo (Slovenija)